Municipio de Carlisle puede hacer referencia a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

Municipio de Carlisle, en el Estado de Arkansas;
Municipio de Carlisle, en el Estado de Dakota del Norte;
Municipio de Carlisle, en el Estado de Dakota del Sur;
Municipio de Carlisle, en el Estado de Minnesota;
Municipio de Carlisle, en el Estado de Ohio.